Du Baptême à Je dis aime est un documentaire français sur Matthieu Chedid réalisé par sa sœur Émilie Chedid, tourné entre 1994 et 2000. Le titre fait référence à deux albums du chanteur : Le Baptême (1998) et Je dis aime (1999).

Synopsis

Fiche technique

 Titre : Du Baptême à Je dis aime
 Réalisation : Émilie Chedid
 Musique : Matthieu Chedid
 Directeur de Production : Sandrine Paquot
 DOP : Rudy Bouchoucha
 Montage : Olivia Chiche
 Cadreurs : Valérie Cahour, Céline Bary et Émilie Chedid
 Coproduction : La Bohème Films
 Durée : 52 minutes

Distribution
 Matthieu Chedid

Liens externes 

 L'affiche

Film français sorti en 2000
Film documentaire français
Film documentaire sur le rock
Film documentaire sur un chanteur